lisówka – rodzaj grzybów

Integralne części wsi w Polsce 
 Lisówka – część wsi Kobielnik w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Lisówka – część wsi Węglówka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Lisówka – część wsi Bendorzyn w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo
 Lisówka – część wsi Jasionka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Lisówka – część wsi Handzlówka w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Lisówka – część wsi Ulanica w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów

Inne 
 Lisówka – uroczysko w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Lisówka – wieś na Ukrainie
 Lisówka – wzniesienie na Wyzynie Olkuskiej w miejscowości Czubrowice
 Lisówka – wzniesienie (256 m) we Wzniesieniach Gradowskich na Pogórzu Izerskim